Берсениха — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Входит в состав Сарлейского сельсовета.

География 
Находится в 9 км от Дальнего Константинова и в 64 км от Нижнего Новгорода.

История 
В «Списке населённых мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при безымянной речке 67 верстах от Нижнего Новгорода. В деревне насчитывалось 37 дворов и проживало 263 человека (120 мужчины и 143 женщины). В национальном составе населения преобладали терюхане.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 67 % из 9 человек, татары составляли 33 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц:
 Дачная улица
 Нагорная улица

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дальнеконстантиновского района